Jinxian peut se référer à :
 Xian de Jinxian, un district administratif de la province du Jiangxi en République populaire de Chine ;
 Jinxian, un astérisme de l'astronomie chinoise. Voir la liste des astérismes de l'astronomie chinoise.